Андріяш Ганна Іванівна — депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Андріяш Інна Михайлівна  — українська оперна та концертно-камерна співачка (сопрано), регент хору, педагог, громадська діячка.
 Андріяш Ольга Павлівна — кандидат географічних наук, доцент, геолог, геоморфолог.